Павел Жданов:
 Жданов, Павел Ильич (1903—1986) — Герой Советского Союза (1943).
 Жданов, Павел Ионович (в монашестве Иоанн; 1817—1883) — епископ Русской православной церкви, викарий Киевской епархии.